Альтамира:

 Альтамира — пещера с доисторическими рисунками.
 Альтамира — замок в Валенсии, Испания
 Дворец Альтамира (Мадрид) (исп.) — дворец в Мадриде, Испания.
 Альтамира — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Альтамира — город в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Альтамира — площадь в Каракасе, столице Венесуэлы.
 Альтамира — район города Каракас (столицы Венесуэлы).
 «Альтамира» — мексиканский футбольный клуб, базирующийся в городе Альтамира.
 «Альтамира» — фильм 2016 года об открытии пещеры.
 «Альтамира» — кантата для камерного хора и оркестра Жольта Дурко (1968)

См. также 
 Альтамира-и-Кревеа, Рафаэль (1866—1951) — испанский историк, юрист, педагог, общественный деятель.